GEC steht für:
 Gaylord Entertainment Center, Multifunktionsarena in Nashville
 General Electric Company, ehemaliges britisches Unternehmen
 German E-Cars, ein deutscher Hersteller von Elektrofahrzeugen
 Germany Emergency Committee, eine von britischen Quäkern gegründete Hilfsorganisation für Emigranten aus dem Dritten Reich
 Gran Enciclopèdia Catalana, eine allgemeine Enzyklopädie in katalanischer Sprache
 Group Executive Committee, zentrales Führungsgremium von Aktiengesellschaften
 Flugplatz Geçitkale (IATA-Code), Regionalflughafen in der Türkischen Republik Nordzypern
 Lufthansa Cargo (ICAO-Code), deutsche Frachtfluggesellschaft
 German Cargo (ICAO-Code), ehemalige deutsche Frachtfluggesellschaft, Vorgänger von Lufthansa Cargo

gec steht für:
 Gboloo-Grebo (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Grebo (Sprache), einer der Sprachen Liberias

Abkürzung